Alekseï Anatolievitch Kozlov (en ), né à Petrozavodsk, le , est un footballeur russe.

Biographie

Statistiques

Liens externes 
 

Footballeur international russe
Joueur du Kamaz Naberejnye Tchelny
Joueur du Kouban Krasnodar
Joueur du FK Dynamo Moscou
Joueur du FK Rostov
Naissance en novembre 1986
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Petrozavodsk